Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2011 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Forfait de Juan Carlos Ferrero, tête de série  qui permet à Guillermo García-López de passer tête de série .
 Le  mondial Rafael Nadal est en lice pour devenir le premier joueur de l'histoire à remporter les 4 tournois du Grand Chelem consécutivement, sur 3 surfaces différentes.

Pendant le tournoi 
 Jo-Wilfried Tsonga remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Philipp Petzschner au .
 Gaël Monfils remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Thiemo de Bakker au .
 Mardy Fish remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Victor Hănescu au .
 Andreas Seppi remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Arnaud Clément au .
 Philipp Kohlschreiber remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Tobias Kamke au .
 Fernando Verdasco remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Janko Tipsarević au .
 Rafael Nadal, Andy Murray et Stanislas Wawrinka atteignent les quarts de finale sans avoir concédé le moindre set.
 Deux Suisses et deux Espagnols s'affrontent en quarts de finale : Rafael Nadal face à David Ferrer et Roger Federer face à Stanislas Wawrinka.
 Pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2008 et la deuxième fois depuis l'Open d'Australie 2005, ni Roger Federer ni Rafael Nadal ne se qualifient pour la finale d'un Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2011
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2011